Мемориал Алехина — турнир по шахматам (13-й международный турнир ЦШК СССР), проходивший в Москве с 24 ноября по 18 декабря.

Для двадцатилетнего Анатолия Карпова, чемпиона мира среди юниоров 1969-го года, это была первая победа на большом интернациональном турнире, на котором он на полтора очка обогнал действующего чемпиона мира Бориса Спасского. Для Спасского это был последний турнир перед его матчем против Роберта Фишера в 1972 году. В турнире также принимали участие экс-чемпионы мира: Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте pgnmentor.com

Ноябрь 1971 года
Декабрь 1971 года
1971 год в шахматах
Мемориал Алехина
1971 год в Москве
Шахматные турниры в Москве